Ez a lap az Umizoomi csapat epizódjait listázza.

Évadáttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

Források 

Umizoomi